

Patronyme

Famille Corsini 
Corsini est une famille italienne de Florence comprenant notamment :
 André Corsini (1302-1373), évêque de Fiesole ;
 Andrea Corsini (1707-1795), cardinal ;
 Bartolomeo Corsini (1683-1752), vice-roi de Sicile ;
 Lorenzo Corsini (1652-1740), pape de l'Église catholique () ;
 Neri Corsini (1614-1678), cardinal ;
 Neri Maria Corsini (1685-1770), cardinal ;
 Pietro Corsini (13?-1403), évêque et cardinal ;
 Tommaso Corsini (1762-1856), sénateur français sous l'Empire.

Autres personnalités 
 Andrea Corsini (1875-1961), médecin italien et historien des sciences ;
 Catherine Corsini (née en 1956), réalisatrice, scénariste et actrice française ;
 Edouard Corsini (1702-1765), religieux, mathématicien et philosophe italien ;
 Geronimo Corsini (1808-1876), architecte russe d'origine italienne ;
 Harold Corsini (1919-2008), photographe américain ;
 Miriam Corsini (née en 1989), nageuse italo-mozambicaine ;
 Silvana Corsini (née en 1941), actrice italienne.

Toponyme 

  à Florence ;
 Palais Corsini à Rome ;
 Porto Corsini, station balnéaire en Émilie-Romagne (Italie) ;
 Villa Corsini a Mezzomonte dans la campagne d'Impruneta, en Chianti florentin.

Autre 
 Fibula Corsini, pièce d'orfèvrerie étrusque.

Homonymie de monument